Maen :
 Norman Maen (1932-2008), chorégraphe irlandais
 Maen Vag, sculpture

Voir aussi 
 Halve Maen (navire)